Osoby noszące nazwisko Baird
 Alexander Boyd Baird (1891–1967) – kanadyjski polityk
 Bobby Baird (1912–1953) – brytyjski kierowca wyścigowy
 Chris Baird (ur. 1982) – północnoirlandzki piłkarz
 Diora Baird (ur. 1983) – amerykańska aktorka i modelka
 Don Baird (ur. 1951) – australijski lekkoatleta, skoczek o tyczce
 Edward Jan Baird (1894–1971) – polski przedstawiciel nauk rolniczych
 George Thomas Baird (1847–1917) – kanadyjski polityk
 George Baird (1907–2004) – amerykański lekkoatleta, sprinter
 James Baird (1893–1917) – nowozelandzki rugbysta
 John Baird (1874–1941) – brytyjski polityk i dyplomata
 John Logie Baird (1888–1946) – szkocki inżynier
 Kadecia Baird (ur. 1995) – gujańska lekkoatletka, sprinterka
 Kingsley Baird – nowozelandzki artysta
 Leslain Baird (ur. 1987) – gujański lekkoatleta, oszczepnik
 Mal Baird (ur. 1948) – australijski lekkoatleta, płotkarz
 Mike Baird (ur. 1968) – australijski polityk
 Sam Baird (ur. 1988) – angielski snookerzysta zawodowy
 Sammy Baird (1930–2010) – szkocki piłkarz i trener piłkarski
 Scott Baird (ur. 1951) – amerykańśki curler
 Spencer Fullerton Baird (1823–1887) – amerykański zoolog, ornitolog i ichtiolog
 Tadeusz Baird (1928–1981) – polski kompozytor muzyki współczesnej
 Vera Baird (ur. 1951) – brytyjska polityk

 Geografia
 Baird – miejscowość w stanie Teksas